Erster in der Saison 1981/82 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der Hamburger SV.

Saisonüberblick 

Vor dem 29. Spieltag hatte der HSV drei Punkte Vorsprung auf Bayern München. In diesem Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV am 24. April 1982 in München führten die Bayern bis zur 68. Minute 3:1. Mit diesem Ergebnis hätten sie nur noch einen Punkt Rückstand gehabt. Thomas von Heesen und Horst Hrubesch glichen aus. In der 90. Minute köpfte erneut Horst Hrubesch einen Freistoß von Felix Magath zum 3:4 ins Tor. Der HSV hatte somit fünf Punkte Vorsprung bei pro Mannschaft noch bis zu zehn zu erzielenden Punkten.

Der FC Bayern gewann zwar eine Woche danach den DFB-Pokal, verlor aber das Europapokalfinale gegen Aston Villa mit 0:1 und wurde in der Bundesliga am Ende Dritter hinter dem Herbstmeister 1. FC Köln. Werder Bremen erreichte zum Beginn der Trainerzeit von Otto Rehhagel als Aufsteiger Platz fünf.

Erstmals seit Bundesligagründung kamen ausländische Schiedsrichter zum Einsatz. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem DFB und dem SFV kamen fünf Schiedsrichter aus der Schweiz in fünf Bundesligapartien zum Einsatz.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Hamburger SV

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1981 82
Fußballsaison 1981/82